Анатомия:

 Анатомия — группа разделов биологии.
 «Анатомия» — фильм 2000 года, режиссёр Штефан Рузовицки.
 Анатомия — концертный двойной альбом Ольги Арефьевой и виолончелиста Петра Акимова.
 Анатомия — седьмой студийный альбом российской певицы Лолиты.
 Анатомия «Тату» — документальный фильм о группе «Тату» режиссёра Виталия Манского.